Kaliče ima više značenja:
 Kaliče (Bolcano)
 Kaliče (Parma)